

Localidades

Saint-Clément (Aisne)
Saint-Clément (Allier)
Saint-Clément (Ardèche)
Saint-Clément (Cantal)
Saint-Clément (Corrèze)
Saint-Clément (Gard)
Saint-Clément (Meurthe-et-Moselle)
Saint-Clément (Yonne)

Desambiguações de topônimos